Арукас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 33,01 км². Население — 36745 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Arucas
 Botánico Jardín de la Marquesa

Муниципалитеты Лас-Пальмаса